Bon Air kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bon Air (Alabama)
Bon Air (Virginia)
Goede lucht of Bon Air, een tuinwijk in de Belgische gemeente Anderlecht